2-й флот США — действующий оперативный флот ВМС США. Зона ответственности: Северная Атлантика, прилегающая к Канаде и США, Мексиканский залив;
 3-й флот США — действующий оперативный флот ВМС США. Зона ответственности: Северная часть Тихого океана, прилегающая к Канаде, США (включая Аляску и Гавайи) и Мексике, центральная часть Тихого океана;
 4-й флот США — действующий оперативный флот ВМС США. Зона ответственности: Южная Атлантика, Карибское море и юго-восточная часть Тихого океана (акватория вокруг Латинской Америки);
 5-й флот США  — действующий оперативный флот ВМС США. Зона ответственности: Северо-западная часть Индийского океана, Персидский залив и Красное море;
 6-й флот США  — действующий оперативный флот ВМС США. Зона ответственности: Атлантика вдоль Европы и Африки, Средиземное море;
 7-й флот США — действующий оперативный флот ВМС США. Зона ответственности: Индийский океан за исключением северо-западной части, западная часть Тихого океана;

 Атлантический флот ВМС США — оперативно-стратегическое объединение ВМС США, включающее 2-й, 4-й и 6-й действующие оперативные флоты  ВМС США;
 Тихоокеанский флот ВМС США — оперативно-стратегическое объединение ВМС США, включающее 3-й, 5-й и 7-й действующие оперативные флоты  ВМС США;

 Азиатский флот США — оперативный флот США, дислоцированный в зоне Филиппин и Гуама с начала 1900-х до 1940-х годов;
 Великий белый флот — название группировки ВМФ США, совершившей кругосветное плавание в 1907—1909 годах.